Hool steht für:

 Hooligan, Kurzform
 Hool (Campeche), Ort in Mexiko
 Hool, Roman von Philipp Winkler (2016), siehe Philipp Winkler (Schriftsteller) #Erfolg mit seinem Romandebüt „Hool“
 Da Hool, Pseudonym von DJ Hooligan (eigentlich Frank Tomiczek; * 1968), deutscher Musikproduzent
 Van Hool, belgischer Nutzfahrzeughersteller

Hool oder Van Hool ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Hool (* 1947), mexikanischer Filmproduzent
 Lance Hool (* 1948), mexikanischer Filmproduzent und regisseur
 Roger van Hool (* 1940), belgischer Schauspieler

Siehe auch:

 Hohl
 Hol
 Hoel
 Hul

Abkürzung